Pixel por polegada- Pixel per inch
 Partido Popular Italiano
 Preço de Paridade de Importação